Доктор Томас Арнолд (; 13 июня 1795, Каус, — 12 июня 1842, Рагби) — английский педагог и специалист по античности и реформатор образовательной системы. Отец поэта Мэтью Арнолда, прадед Олдоса Хаксли.

Его наследие включает несколько томов проповедей и «Историю Рима» (1838—1843).

Считается «отцом» слова спорт в его современном значении.

Биография 
Томас Арнолд родился 13 июня 1795 года в городе Каус, Великобритания. Учился в винчестерской школе.

В Оксфорде изучал древних историков и философов.

С 1819 года жил в , где начал составление словаря по творчеству философа Фукидида, который издал в Оксфорде в трёх томах в 1830—1835 годах.

Директор школы 
В конце 1827 года Томас становится директором закрытой школы Регби в Рэгби. В то время школа переживала не лучшие времена, когда ученики главным образом изучали латинский и греческий языки. В 1828 году посвящён в пасторы.

Он ввёл изучение истории, географии, французского и немецкого языков. Он старался приучить учеников к самостоятельному мышлению и суждению, развить их нравственность.

Томас оказал особое содействие реформе школьной системы Великобритании. Модель регбийской школы стала образцовой и стала стимулом для прочих школ.

Арнольд также содействовал основанию ремесленных и образовательных союзов.

Переезд в Оксфорд и кончина 
В декабре 1841 года был приглашён в Оксфорд, где успешно читал лекции.

Внезапная кончина настигла Арнольда 12 июня 1842 года в городе Рагби. Он так и не смог закончить труд «История Рима» в четырёх томах.

Труды 
 «History of Rome» (1—4 т.)

Примечания

Литература 
 Стэнли, «Life and correspondence of Thomas Arnold» (2 т., Лонд., 1845, 9-е изд., 1868);
 Цинцова, «Thomas Arnold» (Штеттин, 1869).

Педагоги Великобритании
Антиковеды Великобритании